Ostersuppe bezeichnet:
 Magiritsa, die traditionelle griechische Ostersuppe
 Ostersuppe, ein altes Rezept für eine einfache Suppe
 Zurek, eine ebenfalls als Ostersuppe bezeichnete Sauermehlsuppe aus Polen